Алекса́ндр Влади́мирович Медве́дев:

 Медведев, Александр Владимирович (род. 1950) — советский и российский конструктор, изобретатель.
 Медведев, Александр Владимирович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Медведев, Александр Владимирович (Шура́; род. 1975) — российский певец.